Шампионат Кариба 1978. је било прво издање овог фудбалског турнира на репрезентативном нивоу који је организовала Карипска фудбалска унија и на њему је учествовало 10 националних тимова са Кариба.

Финално део је одржан на Тринидаду и Тобагу и Суринам је победио и тиме постао прва репрезентација која је освојила турнир.

Квалификације

Прва коло
Следећи су само познати резултати, нема података за више утакмица.

 и , Мартиник је прошао у други круг након што се Доминиканска Република повукла због револуције.

Друго коло

Финални турнир

Последња фаза шампионата је одржана у Тринидад и Тобаго.

Референце

Спољашње везе 
 RSSSF архива 
 Хронологија званичних утакмица које играју фудбалске репрезентације Северне и Централне Америке 

Шампионат Кариба